Catholicon – słownik łaciński (autor: Johannes Balbus) 
 Catholicon – słownik bretońsko-francusko-łaciński (autor: Jehan Lagadeuc)